Pia de' Tolomei – gentildonna senese identificata, secondo una tradizione legata agli antichi commentatori della Divina Commedia, con la Pia citata da Dante nel Purgatorio.
 Pia de' Tolomei – opera lirica di Gaetano Donizetti, su libretto di Salvadore Cammarano
 Pia de' Tolomei – dipinto di Dante Gabriel Rossetti
 Pia de' Tolomei – film muto del 1908 diretto da  Mario Caserini
 Pia de' Tolomei – film muto del 1910 diretto da Gerolamo Lo Savio
 Pia de' Tolomei – film del 1941 diretto da Esodo Pratelli
 Pia de' Tolomei – film del 1958 diretto da Sergio Grieco